TCA steht als Abkürzung für:

 EU–UK Trade and Cooperation Agreement (TCA), engl. für das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich
 TCA Microphone Mafia, deutsche Rapgruppe, siehe Microphone Mafia
 Teen Choice Award, US-amerikanischer Medienpreis
 Telecommerciale Alpina, ein italienischer Fernsehsender, siehe Trentino TV
 Television Critics Association, eine Gruppe nordamerikanischer Journalistenvertreter
 TC Altenstadt, ein österreichischer Tennisverein
 Terminal Control Area, ein Luftraumsektor, siehe Nahverkehrsbereich
 Tin Can Army, deutsche Punk-Band 
 Trans-Canada Airlines, siehe Air Canada#Geschichte
 2,4,6-Trichloranisol, eine chemische Substanz
 Trichloressigsäure, eine chemische Substanz
 Tricarbonsäurezyklus, auch Citratzyklus, ein Reaktionskomplex in der Biochemie
 Trizyklische Antidepressiva, eine Gruppe von Medikamenten zur Behandlung von Depressionen
 Turks- und Caicosinseln, als ISO 3166 Länderkürzel
 Tyton Cooperation of America, heute Teil der Unternehmensgruppe HellermannTyton

Siehe auch:
 TCA-Fällung, eine Methode zur Reinigung von Proteinen

Abkürzung